Yavin (planeet), een fictieve planeet in het Star Wars-universum
 Yavin IV, een fictieve maan, de locatie van de rebellenbasis in de film Star Wars: Episode IV: A New Hope
 Slag om Yavin, een fictieve veldslag in de film Star Wars Episode IV: A New Hope
 Haim Yavin, een Israëlische televisiepresentator en maker van de controversiële documentairereeks The Land of the Settlers